Анато́лий Добры́нин: Добрынин, Анатолий Михайлович (1916—1982) — генеральный директор Ярославского моторного завода в 1961—1982 годах.
 Добрынин, Анатолий Фёдорович (1919—2010) — советский дипломат и политический деятель, посол.